Nudelturm steht für

 das Hintere Schwabinger Tor in München
 ein ehemaliges Restaurant am Albertplatz in Dresden